Die Proprietary Limited (Pty. Ltd.) ist eine Unternehmensrechtsform in vielen englischsprachigen Staaten, darunter:

 Proprietary Limited (Namibia), in Namibia
 Proprietary Limited (Südafrika), in Südafrika

Siehe auch:
 Gesellschaft mit beschränkter Haftung